Вертій Анатолій Іванович — український актор, заслужений артист України.
 Вертій Олексій Іванович — український педагог, народознавець, доктор філологічних наук.

Українські прізвища